Cavallino puede referirse a:

 Cavallino,  localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, 
 Cavallino-Treporti, localidad italiana de la provincia de Venecia, región de Véneto
 monte Cavallino, la tercera montaña más alta de los Alpes Cárnicos.
 Cavallino rampante, el emblema o logotipo del fabricante de automóviles italiano Ferrari.